Kotaku — сайт и блог, специализирующийся на компьютерных играх для разных платформ и жанров. Kotaku принадлежит медиакомпании G/O Media, в которую, помимо Kotaku, входят Gizmodo, Lifehacker.com и .

В августе 2007 года Allure Media запустила сайт Kotaku Australia. На этом сайте используется как лицензированный от Kotaku контент, так и собственный эксклюзивный.

Значение названия 
В ранних ЧаВо сайта значение слова Kotaku описывается так:

Редакционный состав

Текущий состав 

 Брайан Креценте () — управляющий редактор.
 Брайан Ашкрафт () — ночной редактор, Япония.
 Майкл МакВертор () — главный редактор.
 Майкл Фэй () — младший редактор, Восточное побережье.
 Люк Планкетт () — младший редактор, Океания.
 Стюарт Хоутон () — младший редактор, Великобритания.
 Адам Бэйрнблат () — младший редактор, видео и иллюстрирование.
 Оуэн Гуд () — младший редактор, выходные.
 А. Дж. Гласьер () — корреспондент, Сан-Франциско.

Основатели 
 Леит Александер () — младший редактор (всё ещё пишет ежемесячные эссе на тему компьютерных игр по своему усмотрению).
 Флинн ДеМарло () — корреспондент, Сан-Франциско.
 Люк Смитт () — младший редактор.
 Мэгги Гриин () — младший редактор, выходные.

История сайта 
Домен Kotaku.com был зарегистрирован 4 марта 2002 года. Сам же сайт начал работать с 4 октября 2004 года.

Структура сайта 
На сайте все статьи распределены рубрикам. Некоторые из них представлены ниже:
 Features (): Обзоры, которые детально рассматривают аспекты индустрии компьютерных игр и включают множество источников. Выходят два раза в неделю.
 Reviews (): Рецензии на компьютерные игры, которые составляет Kotaku.com, во многом отличаются от рецензий других игровых обозревателей. Рецензии Kotaku являются намного менее описательными и намного более анализирующими, чем рецензии других игровых обозревателей. Большую часть рецензии занимает раздел преимуществ и недостатков игры. Kotaku не ставит какие-либо рейтинговые оценки играм, так как считает их слишком условными и необъективными.
 This Day in Gaming (): Взгляд в прошлое компьютерных игр, описание игр или игровых событий, которые произошли в этот день в прежние года.
 Papercraft (): Дополнительные материалы, выставка популярных игровых пиктограмм (иконок), которые изображены в бумажном стиле оригами.
 Day/Night Note (): Секция ежедневных резюме (итогов).

Награды и рейтинги 
Kotaku.com входит в список 100 самых лучших и популярных блогов мира по версии компании CNET Networks.

Также на май 2009 года сайт занимает 34-е место в списке 100 самых популярных блогов по версии Technorati. На май 2009 года главным редактором Kotaku является Брайян Креценте ().

Сайт Kotaku.com наряду с другими 28-ю сайтами попал в состав жюри, определяющего победителя «Game Critics Awards: Best of E3 2009».

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница
 Информация о Kotaku.com на сайте Mahalo
 Информация о Kotaku.com на сайте AboutUs
 Информация о Kotaku.com  на сайте Pc-gaming.ru

Сайты, посвящённые компьютерным играм
Сайты, появившиеся в 2004 году